Nordlohne bezeichnet Orte in Deutschland:

 Stadtteil von Lohne (Oldenburg) im Landkreis Vechta in Niedersachsen
 Ortsteil Nordlohne der Gemeinde Wietmarschen im Landkreis Grafschaft Bentheim in Niedersachsen

weiter bezeichnet Nordlohne:
 Franz-Josef Nordlohne (1939–1981), deutscher Politiker (CDU)